Ten Eyck ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Ten Eyck (1779–1844), US-amerikanischer Politiker
 John C. Ten Eyck (1814–1879), US-amerikanischer Politiker
 Peter G. Ten Eyck (1873–1944), US-amerikanischer Politiker
 Philip Ten Eyck (1802–1893), US-amerikanischer Naturphilosoph und Mathematiker